Petr Vampola (* 21. ledna 1982 ve Žďáru nad Sázavou) je bývalý český profesionální hokejový útočník.

Hráčská kariéra

Ocenění a úspěchy 
 2003 Postup s týmem HC Vagnerplast Kladno do ČHL
 2006 ČHL - Zlatá helma Sencor
 2014 ČHL - Nejtrestanější hráč
 2016 ČHL - Nejtrestanější hráč v playoff
 2019 Postup s týmem Rytíři Kladno do ČHL

Klubová statistika 

| 1999–00
| HC Slovnaft Vsetín
| ČHL-20
| 32
| 7
| 12
| 19
| 20
| 7
| 2
| 4
| 6
| 10
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2000–01
| HC Slovnaft Vsetín
| ČHL-20
| 34
| 14
| 19
| 33
| 165
| 8
| 5
| 4
| 9
| 26
|-
| 2000–01
| HC Slovnaft Vsetín
| ČHL
| 12
| 0
| 4
| 4
| 14
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2000–01
| HC Papíroví Draci Šumperk
| 1.ČHL
| 2
| 0
| 3
| 3
| 2
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2001–02
| HC Vsetín
| ČHL-20
| 15
| 9
| 13
| 22
| 93
| 2
| 0
| 0
| 0
| 6
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2001–02
| HC Vsetín
| ČHL
| 46
| 4
| 9
| 13
| 56
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2002–03
| HC Vsetín
| ČHL-20
| 6
| 4
| 9
| 13
| 56
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2002–03
| HC Vsetín
| ČHL
| 48
| 7
| 14
| 21
| 48
| 4
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| 2002–03
| HC Vagnerplast Kladno
| 1.ČHL
| —
| —
| —
| —
| —
| 3
| 0
| 2
| 2
| 8
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2003–04
| Vsetínská hokejová
| ČHL
| 14
| 1
| 5
| 6
| 22
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2003–04
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 24
| 2
| 12
| 14
| 44
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2004–05
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 27
| 2
| 3
| 5
| 14
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2004–05
| HC České Budějovice
| 1.ČHL
| 14
| 3
| 4
| 7
| 12
| 8
| 0
| 0
| 0
| 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2005–06
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 46
| 8
| 28
| 36
| 48
| 4
| 0
| 0
| 0
| 8
|-
| 2006–07
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 19
| 0
| 4
| 4
| 28
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2006–07
| HC Lasselsberger Plzeň
| ČHL
| 26
| 5
| 9
| 14
| 28
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2007–08
| HC Lasselsberger Plzeň
| ČHL
| 52
| 15
| 20
| 35
| 72
| 4
| 2
| 1
| 3
| 28
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2008–09
| HC Lasselsberger Plzeň
| ČHL
| 26
| 13
| 16
| 29
| 72
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2008–09
| Salavat Yulaev Ufa
| KHL
| 17
| 1
| 2
| 3
| 10
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2009–10
| HC Plzeň 1929
| ČHL
| 48
| 15
| 37
| 52
| 86
| 6
| 3
| 2
| 5
| 10
|-
| 2010–11
| Traktor Čeljabinsk
| KHL
| 36
| 6
| 8
| 14
| 30
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2010–11
| Avangard Omsk
| KHL
| 13
| 2
| 5
| 7
| 28
| 12
| 0
| 2
| 2
| 8
|-
| 2011–12
| Timrå IK
| SEL
| 20
| 6
| 11
| 17
| 40
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2011–12
| HC Servette Ženeva
| NLA
| 23
| 3
| 13
| 16
| 26
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2012–13
| Växjö Lakers
| SEL
| 42
| 4
| 17
| 21
| 30
| —
| —
| —
| —
| —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2012–13
| HC Škoda Plzeň
| ČHL
| 8
| 1
| 4
| 5
| 18
| 19
| 0
| 6
| 6
| 30
|-
| 2013–14
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 48
| 12
| 18
| 30
| 147
| 3
| 0
| 0
| 0
| 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2014–15
| Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 51
| 14
| 19
| 33
| 76
| —
| —
| —
| —
| —
|-
| 2015–16
| HC Bílí Tygři Liberec
| ČHL
| 52
| 14
| 31
| 45
| 64
| 12
| 5
| 7
| 12
| 75
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2016–17
| BK Mladá Boleslav
| ČHL
| 46
| 9
| 14
| 23
| 48
| 5
| 1
| 1
| 2
| 2
|-
| 2017-18||HC Motor České Budějovice||1.ČHL||25||7||18||25||30||10||3||7||10||10
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2018-19||Rytíři Kladno||1.ČHL||47||12||36||48||78||10||3||8||11||6
|-
| 2019-20||HC Slavia Praha||1.ČHL||34||10||26||36||56||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2019-20||Rytíři Kladno||ČHL||20||4||7||11||12||—||—||—||—||—
|-
| 2020-21||HC Slavia Praha||1.ČHL||26||7||16||23||56||10||2||4||6||12
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 2020-21||HC Plzeň||ČHL||1||0||0||0||0||—||—||—||—||—
|-
| 2021-22||SKLH Žďár nad Sázavou||2.ČHL||1||1||1||2||0||
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
!614!!126!!254!!380!!897!!57!!11!!17!!28!!159
|}

Reprezentace 
V roce 2010 byl nominován na Mistrovství světa v Německu. Premiéru na mistrovství světa si odbyl proti Francii. Od třetího utkání nastupoval v centru elitní útočné formace s křídly Jaromírem Jágrem a Jakubem Klepišem. Na MS 2010 získal zlatou medaili. V roce 2011 byl také na MS nominován, ale na soupisku českého národního mužstva byl dopsán dodatečně až před čtvrtfinálem dne 10. května 2011, zde pak v útoku nahradil Martina Havláta, který se zranil při utkání s Německem.

| 2000
| Česko 18
| MS-18
| 6
| 0
| 0
| 0
| 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2010
| Česko
| MS
| 9
| 0
| 2
| 2
| 4
|-
| 2011
| Česko
| MS
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan=3 | Seniorská kariéra celkově
! 12
! 0
! 2
! 2
! 4
|}

Reference

Externí odkazy 
 
 
 
 
 

Narození 21. ledna
Narození v roce 1982
Narození ve Žďáru nad Sázavou
Žijící lidé
Čeští hokejoví útočníci
Čeští hokejoví reprezentanti
Hokejisté KHL
Hokejisté Svenska hockeyligan
Mistři světa v ledním hokeji
Vítězové české hokejové extraligy
Hokejisté Traktoru Čeljabinsk
Hráči HC Vsetín
Hráči HC Liberec
Hráči HC Kladno
Hráči HC Šumperk
Hráči HC Plzeň
Hráči HC České Budějovice
Hráči BK Mladá Boleslav
Muži